Amédée Beaujean (1821-1888), professeur, lexicographe français ;
 Henri Beaujean (1925-2021), médecin et homme politique français.